Giovanni ("Gianni") Rivera (Alessandria, 1943. augusztus 18. –)  olasz labdarúgó, középpályás, a Milan egyik legnagyobb legendája. 1969-ben elnyerte a labdarúgás legrangosabb egyéni díját az Aranylabdát. Profi pályafutása alatt mindvégig a Serie A-ban futballozott. 60-szor szerepelt az Olasz labdarúgó-válogatott-ban és 14-szer volt eredményes. Négy világbajnokságon volt a Squadra Azzurra tagja (1962, 1966, 1970, 1974), valamint részese volt 1968-ban az először Európa-bajnokságot nyert keretnek.
Jelenleg az Európai Parlament tagja és az Olasz labdarúgó-válogatott Ifjúsági és Iskolai Szövetségének az elnöke Roberto Baggióval és Arrigo Sacchival együtt. Minden idők egyik legjobb futballistájának tekinthető. 2011-ben Az UEFA elnökének díjának díjazottja.

Eredmények

A.C. Milan 

  Serie A:
 bajnok (3): 1961–62, 1967–68, 1978–79
 Coppa Italia:
 győztes (4): 1967, 1972, 1973, 1977
  BEK: 
 győztes (2): 1962–63, 1968–69
  KEK:
 győztes (2): 1967–68, 1972–73
 döntős (1): 1973–74
  Interkontinentális kupa:
 győztes (1): 1969

Válogatott 
 Labdarúgó-Európa-bajnokság:
 Győztes (1): 1968
 Labdarúgó-világbajnokság:
 Ezüstérmes (1): 1970

Egyéni 
 Serie A Gólkirály: 1973 (közösen Giuseppe Savoldi-val és Paolino Pulici-val)
 A France Football aranylabdása: 1969
 Olasz bajnokság legjobbja: 1970, 1973

Karrierje statisztikái

Klubcsapatokban

Fordítás

Források 

 Adatlapja a FIFA oldalán 
 Életrajza a Sports Pundit honlapján
 Statisztikái
 Válogatott góljai

 

Olasz labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Milan labdarúgói
Olasz olimpikonok
Az 1960. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Az 1962-es világbajnokság labdarúgói
Az 1966-os világbajnokság labdarúgói
Az 1968-as Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1970-es világbajnokság labdarúgói
Az 1974-es világbajnokság labdarúgói
Európa-bajnok labdarúgók
Aranylabdások
Európai parlamenti képviselők 2004–2009
1943-ban született személyek
Alessandriaiak
Élő személyek
BEK-győztes labdarúgók